Az OIC rövidítés lehetséges jelentései:

 Iszlám Konferencia Szervezete (Organization of the Islamic Conference)
 a Norwichi Lt. Warren Eaton-repülőtér (IATA-kódja OIC)
 Order of the Imitation of Christ
 Oh, I see – Ó, értem! (angol kifejezés)